Netsky steht für:
 Netsky (Computerwurm), eine Malware
 Netsky (DJ), einen belgischen Drum-and-Bass-Produzent und DJ
 Hankus Netsky, einen amerikanischen klezmer Musiker